Сельское поселение Железнодорожное — сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области.
Центр — деревня Пача.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Железнодорожный сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 837 человек.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на северо-востоке с сельским поселением Ершовское,
 на востоке сельским поселением Нифантовское,
 на юго-востоке с сельскими поселениями Никольское и Юроченское,
 на юго-западе с муниципальным образованием Югское Череповецкого района (часть границы проходит по реке Шексне,
 на западе с Ирдоматским и Тоншаловским сельскими поселениями Череповецкого района,
 на северо-западе с Ягановским сельским поселением Череповецкого района.

Территория поселения расположена в основном на правом берегу Шексны, на левом располагаются только деревни Харламово и Починок. Часть границы с Ирдоматским сельским поселением проходит по реке Конома. По территории также протекает река Пишковка — приток Шексны.

В деревне Шеломово расположена одноимённая станция Северной железной дороги (участок Вологда — Череповец).

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Железнодорожного сельсовета входили 30 населённых пунктов.

20 марта 2001 года была упразднена деревня Гмызово. С тех пор состав Железнодорожного сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 29 населённых пунктов, в том числе
28 деревень,
1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Примечания 

Муниципальные образования Шекснинского района
Сельские поселения Вологодской области